Termin KAT ima više značenja.

 Acetil-KoA C-aciltransferaza, enzim
 Kat Foster, američka glumica